Aggersborg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Aggersborg – en ringborg ved Aggerssund
 Aggersborg (Lendum Sogn) – en bebyggelse i Lendum Sogn, Hjørring Kommune
 Aggersborg (Aggersborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Aggersborg Sogn, Vesthimmerlands Kommune